Esistono più comuni francesi con questo nome

Langon – Gironda
Langon – Ille-et-Vilaine
Langon – Loir-et-Cher
Le Langon (Vandea)